Prima Nocte, kan henvise til flere ting:

Prima Nocte (album) – Suspekts tredje album.
Jus Primae Noctis – latin for "retten til den første nat".